Flourens steht für:
 die französische Gemeinde Flourens

Flourens ist der Familienname folgender Personen:
 Émile Flourens (1841–1920), französischer Politiker
 Gustave Flourens (1838–1871), französischer Politiker, dessen Bruder
 Marie-Jean-Pierre Flourens (1794–1867), französischer Physiologe, deren Vater